Rödelsbach ist ein Gewässername:

 Rödelsbach (Glan), linker Zufluss der Glan in Theisbergstegen, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Rödelsbach (Rur), rechter Zufluss der Rur vor Blens, Stadt Heimbach, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Rödelbach
 Rötelsbach